

Ларине — селище міського типу, Донецька область, Донецька міська рада
 Ларине — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район